Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jeff Borowiak 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Ilie Năstase (campione)

 John Alexander (semifinali)
 Jan Kodeš (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1976